Себастьяно Эспозито (; род. 2 июля 2002, Кастелламмаре-ди-Стабия, Италия) — итальянский футболист, нападающий клуба «Интернационале», выступающий на правах аренды за «Андерлехт».

Карьера

Клубная 
Воспитанник итальянского «Интернационале». За взрослую команду дебютировал 14 марта 2019 года в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

25 сентября 2020 года на правах аренды перешёл в клуб Серии В СПАЛ.

13 июля 2021 года был отдан в аренду до конца сезона с правом выкупа контракта швейцарскому клубу «Базель».

В сборной 
Выступал за сборные Италии до 16, 17, 18, 19 и 21 года. Был основным игроком сборной Италии на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет в 2019 году. На этом турнире сыграл шесть матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Его команда дошла до финала, где уступила сборной Нидерландов.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на ogol.com

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Андерлехт»